Deselaers ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Deselaers (* 1955), deutscher katholischer Priester
 Paul Deselaers (* 1947), deutscher katholischer Theologe